Плей-офф Евролиги ФИБА (среди женщин) 2015/16 проходил с 8 по 16 марта 2016 года. Пары участников определились по итогам группового турнира  Евролиги. Матчи 1/4 финала проводились по схеме «1-1-1» до двух побед. Клубы, указанные первыми, получили преимущество своей площадки. Победители в парах вышли в Финал четырёх Евролиги

Результаты

УГМК — Галатасарай — 2-1

Надежда — Динамо — 2-0

Фенербахче — Висла Кэн-Пак — 2-0

Фамилья Скио — ЗВВЗ УСК — 0-2

Ссылки 
 

Женская Евролига
2016 год в баскетболе